Philip "Phil" Andrew Babb (Londres, 30 de novembro de 1970) é um ex-futebolista profissional de futebol e internacional irlandês nascido na Inglaterra.

Com origens em Barbados, ainda é um dos poucos negros a ter defendido a Seleção Irlandesa.

Carreira

Clubes 
Defesa central, embora tenha jogado como avançado no Bradford City, começou no Millwall a treinar à experiência, mas só se estreou em jogos oficiais quando assinou pelo Bradford. Em julho de 1992, transferiu-se por £500,000 para o Coventry City. Depois do Campeonato do Mundo de 1994 foi contratado pelo Liverpool por £3.6 milhões.

Após alguns anos, ficou de fora das convocatórias do treinador francês Gérard Houllier, e esteve emprestado ao Tranmere Rovers antes de sair do clube ao abrigo da lei Bosman que o deixava livre no verão de 2000. Assinou então pelo Sporting para ser campeão nacional em Portugal. Mais tarde trocou Lisboa pelo norte de Inglaterra, para ingressar no Sunderland.

Seleção 
Babb integrou a histórica Seleção Irlandesa de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Irlanda
Futebolistas do Millwall F.C.
Futebolistas do Bradford City A.F.C.
Futebolistas do Coventry City F.C.
Futebolistas do Tranmere Rovers F.C.
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Liverpool F.C.
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Irlandesa de Futebol
Naturais de Londres
Britânicos de ascendência irlandesa
Irlandeses de ascendência guianesa
Britânicos de ascendência guianesa
Britânicos expatriados em Portugal
Irlandeses expatriados em Portugal